E217 peut désigner :
 E217, numéro E du parabène, un agent conservateur ;
 JR East série E217, un type de rames automotrices japonaises.